Desiderio est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Monsù Desiderio, pseudonyme de peintres lorrains
 (1918-1950), soldat américain de la Guerre de Corée
 (né en 1951), acteur américain
 (né en 1955), peintre réaliste américain

Prénom
Desiderio Arnaz (1917-1986), acteur américo-cubain
 (né en 1934), homme politique angolais
Desiderio da Settignano (c. 1430-1464), sculpteur italien

Titre d'œuvre 
Desiderio, le titre original de La Proie du désir, film italien de Marcello Pagliero et Roberto Rossellini, sorti en 1946.
Desiderio, film italien d'Anna Maria Tatò sorti en 1984.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom